Вейнште́йн () — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Вейнштейн, Григорий Эммануилович (1860—1929) — российский промышленник, инженер, общественный деятель.
 Устименко-Вейнштейн, Денис Александрович (Джиган; род. 1985) — украинский и российский рэп-исполнитель.

См. также 
 Вайнштейн